Katolička obnova je nastojanje Katoličke Crkve za unutarnjom duhovnom obnovom u vrijeme razvitka reformacije tijekom 16. i 17, stoljeća. Pojam je s protureformacijom izjednačavala povijesna znanost, posebice protestantska povijesna znanost.

Dijeli se na:
prijetridentinsku katoličku obnovu
tridentinsku katoličku obnovu
protureformaciju, dio tridentinske katoličke obnove
Papa Pavao III. dopustio rad crkvenom redu DRUŽBE ISUSOVE. 
Tridesetogodišnji rat (1618. – 1648.)-sukob između Protestanta i Šveđana,Danka,Engleza
Nakon rata zaključen mir

Vidi 
književnost katoličke obnove
Ignacije Lojolski

Izvori 

Katoličanstvo
Povijest